De man van La Mancha, een Amerikaanse musical uit 1965
Man of La Mancha (film), een verfilming van de musical uit 1972